Bradač je lahko:

 Bradač, priimek več znanih ljudi
 bradač ali barbon (Mullus barbatus), morska riba iz družine bradačev
 rumeneči bradač (Creolophus cirrhatus), užitna goba